Världscupen i bob 2009/2010 var en internationell tävling bestående av många mindre tävlingar. Säsongen började i Park City, Utah, USA den 12 november 2009 och avslutas i Igls, Österrike den 24 januari 2010, med tävlingar som också fungerar som FIBT-Europamästerskapen. Världscupen arrangeras av FIBT.

Kalender

Resultat

Två manna, herrar

Fyramanna, herrar

Tvåmanna, damer

Ställning

Tvåmanna, herrar

Fyramanna, herrar

Tvåmanna, damer

Referenser

Externa länkar 
 FIBT

Bobsäsongen 2009/2010
Bob
2009/2010